The ABBA Generation — музичний альбом гурту A*Teens. Виданий 30 серпня 1999 року лейблом Universal Music. Загальна тривалість композицій становить 42:50. Змістом альбому є виключно кавери пісень гурту ABBA.

Список композицій 
 Mamma Mia — 3:45
 Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) — 3:56
 Super Trouper — 3:52
 One of Us — 3:55
 Voulez-Vous — 3:41
 SOS — 3:11
 Dancing Queen — 3:52
 Take a Chance on Me — 3:51
 Lay All Your Love on Me — 4:03
 The Name of the Game — 4:20
 Our Last Summer — 4:28

Хіт-паради

Посилання 
Allmusic :огляд 

Альбоми A*Teens
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми